CEF steht für:

 Canadian Expeditionary Force
 Caspian Economic Forum, siehe Kaspisches Wirtschaftsforum
 Chromium Embedded Framework, ein Open-Source-Softwareframework zur Einbettung des Browsers Chromium in andere Anwendungen
 Closed-end fund, siehe Geschlossener Fonds
 Connecting Europe Facility
 Continuous Ecological Functionality, siehe CEF-Maßnahme

Abkürzung